

Persone 
 Solari – calciatore italiano
 Andrea Solari – pittore italiano
 Augusto Solari –  calciatore argentino, di ruolo centrocampista 
 Benjamin Solari Parravicini – pittore, gallerista e astrologo argentino
 Corrado Solari – attore italiano
 Cristoforo Solari – scultore, architetto e ingegnere svizzero-italiano
 David Solari – calciatore argentino
 Emilio Solari – calciatore argentino
 Emilio Solari – militare e politico italiano
 Esteban Solari – calciatore argentino
 Filippo Solari – scultore italiano
 Fermo Solari – politico e industriale italiano 
 Francesco Solari – scultore, architetto e ingegnere svizzero 
 Giampiero Solari – drammaturgo italiano
 Gioele Solari – filosofo e giurista italiano
 Girolamo Solari – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Guiniforte Solari – scultore, architetto e ingegnere svizzero-italiano 
 Jorge Solari – ex-calciatore argentino
 Laura Solari – attrice italiana
 Leo Solari – politico, partigiano e scrittore italiano
 Liz Solari – modella e attrice argentina di origini colombiane
 Marco Solari – scultore, architetto e ingegnere svizzero-italiano 
 Pietro Antonio Solari – scultore e architetto svizzero-italiano 
 Sante Lombardo (Solari) – scultore e architetto italiano. 
 Santiago Solari – allenatore di calco ed ex-calciatore argentino
 Santino Solari – architetto e scultore italiano
 Stanislao Solari – militare e agronomo italiano 
 Tito Solari Capellari – arcivescovo cattolico italiano
 Tommaso Solari – scultore italiano
 Vivien Solari – modella inglese

Aziende 
Solari di Udine – Azienda di Udine produttrice di display